

Anthroponyme 
 Guamá est un chef des indiens Taïnos, mort en 1532.
 Byron Guamá (1985-) est un coureur cycliste équatorien.

Toponyme 

 Guama, une ville du Venezuela ;
 Guamá, une municipalité de Cuba, dans la province de Santiago de Cuba ;
 , un quartier de Belém (Pará, Brésil) ;
 le rio Guamá, une rivière amazonienne se jetant dans le rio Pará à Belém (Brésil).